

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Mrozy – miasto
 Mrozy – część wsi Mszalnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Mrozy – przysiółek wsi Rzewnie w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie
 Mrozy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Mrozy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice

Inne 
 Mrozy – stacja kolejowa
 Mrozy – gmina wiejska
 Mrozy – dawna gromada w powiecie mińskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Dmochy-Mrozy, Mrozy Małe, Mrozy Wielkie